


Lista de mai jos conține localitățile din județul Brăila.

Vezi și 
Județele României

Brăila
Localități
 Listă, Localități